Слово -{Ж}- је осмо слово српске ћирилице.У гајевици представља букву {Ž},док у пољској представља (ż) илити (rz).

Види још 
 Ž (слово латинице)